es un futbolista japonés que se desempeña como defensa.

Trayectoria

Clubes

Estadística de carrera

J. League

Referencias 

Personas de la prefectura de Yamaguchi
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Mito HollyHock
Futbolistas del Omiya Ardija
Futbolistas del Vissel Kobe
Futbolistas del Ventforet Kofu
Futbolistas del Tokushima Vortis